Джованні Боккаччо (;  16 червня 1313, Флоренція —  21 грудня 1375) — італійський письменник епохи Відродження.
 Боккаччо-70 () — італійський кінофільм.
 19149 Боккаччо (19149 Boccaccio) — астероїд головного поясу.